Misuzu steht für:
 (3111) Misuzu, Asteroid des inneren Hauptgürtels
 eine alte Bezeichnung der Provinz Shinano und damit indirekt der heutigen Präfektur Nagano
 Misuzu ( geschrieben), bis 1954 ein Dorf (-mura) im Landkreis (-gun) Ina/Kami-Ina der Präfektur (-ken) Nagano, Japan, siehe Misuzu (Nagano), heute ein Ortsteil der Stadt (-shi) Ina (Nagano)
 Misuzu (), ein Ortsteil von Matsumoto-shi in Nagano-ken
 Misuzu-ko (), ein See (-ko) im heutigen Gebiet von Matsumoto-shi, siehe Misuzu-See
 Misuzu (), eine Zugverbindung in Shinano/Nagano, die die Bahnhöfe (-eki) Iida, Okaya, Matsumoto und Nagano verbindet, siehe Iida-Linie, Chūō-Hauptlinie, Shinonoi-Linie und Shin’etsu-Hauptlinie
 Kaneko Misuzu (1903–1930), japanische Dichterin
 Emi Kuroda (auch als Misuzu Akimoto bekannt, * 1978), japanische Pornodarstellerin und Schauspielerin